Энезенайде ду Росариу да Вера Круз (Найде) Гомеш (, род. 20 ноября 1979 года) — португальская легкоатлетка, которая выступала в прыжках в длину и многоборье, чемпионка мира в помещении 2004 года в пятиборье, чемпионка мира 2008 года в помещении в прыжках в длину, двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину (2005 и 2007).

Родилась в Сан-Томе и Принсипи. С 1997 года выступает за спортивный клуб Спортинг. Впервые на международной арене заявила о себе в 1999 году на всеафриканских играх, где она заняла 5-е место в семиборье. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее выступала за Сан-Томе и Принсипи в беге на 100 метров с барьерами, но серьёзных успехов не добилась. В 2001 году получила португальское гражданство и стала выступать за свою новую родину. На Олимпиаде в Афинах соревновалась в семиборье, в котором заняла 13-е место. На Олимпийских играх 2008 года выступала в прыжках в длину, но не смогла пробиться в финал.

В настоящее время владеет рекордом Португалии в прыжке в длину на стадионе — 7,12 м, а также национальными рекордами в помещении; в прыжке в длину — 7,00 м, прыжке в высоту — 1,88 м. и в семиборье — 4759 очков.

Достижения

Ссылки 
 Профиль на сайте IAAF 

Прыгуны в длину Португалии
Многоборцы Португалии
Многоборцы Сан-Томе и Принсипи
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года